Francisco (maan), een maan van Uranus
Francisco (voornaam), een jongensnaam
Francisco, een personage uit The Tempest van William Shakespeare
Francisco (Indiana)